Александр Трусов:
 Трусов, Александр Ефимович (1912—1988) — советский художник-постановщик, режиссёр мультипликационных фильмов.
 Трусов, Александр Евдокимович (1888—1919) — деятель революционного движения в России.
 Трусов, Александр Иванович (род. 1953) — советский футболист.